Ingani est un nom de famille notamment porté par :
 Inès Nefer Ingani (?-), femme politique congolaise.

Ingani peut aussi faire référence à :
 Ingani, commune du Burkina Faso